Amphinome philippensis är en ringmaskart som först beskrevs av Grube 1878.  Amphinome philippensis ingår i släktet Amphinome och familjen Amphinomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
philippensis